

Arabskie pojęcia 
 Allah – słowo w języku arabskim (i jednocześnie w islamie) oznaczające Boga

Niemieckie miejscowości 
 Alach
 Allach – podobóz w obozie koncentracyjnym w Dachau
 Allach – fabryka porcelany
 Allach-Untermenzing